Kruševo Brdo I peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Kruševo Brdo I, un village situé dans la municipalité de Kotor Varoš et dans la République serbe de Bosnie ;
Kruševo Brdo I, un village situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.